Campobelense – abitanti di Campo Belo do Sul
Campobelense – abitanti di Campo Belo
Campobelense – abitanti di Campos Belos